Willem van Avesnes (1254-1296), bisschop van Kamerijk
 Willem III van Holland (1287-1337)
 Willem IV van Holland (1317-1345)